Tomcat (в старых версиях — Catalina) — контейнер сервлетов с открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache Software Foundation. Реализует спецификацию сервлетов, спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces (JSF). Написан на языке Java.

Tomcat позволяет запускать веб-приложения и содержит ряд программ для самоконфигурирования.

Tomcat используется в качестве самостоятельного веб-сервера, в качестве сервера контента в сочетании с веб-сервером Apache HTTP Server, а также в качестве контейнера сервлетов в серверах приложений JBoss и GlassFish.

Разработка 
Разработка и поддержка Tomcat осуществляется фондом Apache Software Foundation и добровольцами. Пользователи имеют свободный доступ к исходным кодам и бинарным файлам Tomcat согласно лицензии Apache License 2.0. Номера версий Tomcat начинаются с 3.0.x (предыдущие версии были выпущены Sun для внутреннего пользования).

Компоненты 
Tomcat версии 4.x был выпущен с Jasper (перепроектированный механизм JSP), Catalina (перепроектированный контейнер сервлетов) и Coyote (стек HTTP).

Catalina for Tomcat 
Catalina — контейнер сервлетов Tomcat, который реализует спецификацию сервлетов Servlet API. Servlet API является основой для всех остальных технологий Java, касающихся Web и дает возможность динамически генерировать любой веб-контент, используя разные библиотеки, доступные в Java. Архитектором Catalina являлся Craig McClanahan.

Coyote 
Coyote — компонент стека HTTP Tomcat, который поддерживает протокол HTTP 1.1, для веб-серверов или контейнера приложений. Coyote прослушивает входящие соединения на определённом TCP порту сервера, пересылает запросы в механизм Tomcat, для обработки запросов и отправляет ответ назад запрашивающему клиенту.

Jasper 
Jasper — механизм JSP Tomcat. Tomcat 5.x использует Jasper 2, который является реализацией спецификации JavaServer Pages 2.0 Sun Microsystems. Jasper анализирует JSP-файлы, чтобы компилировать их в Java-код как сервлеты (которые могут быть обработаны с помощью Catalina). Во время выполнения Jasper может автоматически обнаруживать изменения JSP-файла и перекомпилировать его.

История версий

См. также 
 Контейнер сервлетов
 Сервлет
 Java Server Pages
 Jetty

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 How to setup Apache Tomcat for remote debugging
 Установка Java, Apache Tomcat и PostgreSQL в Linux-е

Проекты Apache
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Свободные веб-серверы
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Java Enterprise Edition
Веб-серверы на основе Java